Les Bordes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Les Bordes (Indre) im Département Indre
Les Bordes (Loiret) im Département Loiret
Les Bordes (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
Les Bordes (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Les Bordes-Aumont im Département Aube
Les Bordes-sur-Arize im Département Ariège
Les Bordes-sur-Lez im Département Ariège

Siehe auch:
 Bordes